Flocke steht für:

 ein relativ offenes Teilchenaggregat, als Resultat der Flockung
 Speziell: eine Schneeflocke, siehe Schnee#Schneeflocken
 einen Eisbär, siehe Flocke (Eisbär)
 einen Teil der Ordenskleidung, die Kukulle
 eine Fellzeichnung beim Pferd, siehe Abzeichen (Pferd)
 eine Wolke aus interstellarer Materie, siehe Lokale Flocke

Siehe auch:
 Flocken